Енергетика Болгарії — виробництво, споживання та торгівля енергією та електроенергією в Болгарії. 

Хоча Болгарія не дуже багата на викопні види палива, такі як вугілля, нафта та газ, вона має дуже розвинений енергетичний сектор, що має вирішальне значення для Балкан та всієї Південно-Східної Європи. Атомна енергетика виробляє 36% енергії Болгарії. Болгарія є основним виробником та експортером електроенергії в регіоні і відіграє важливу роль в енергетичному балансі на Балканах. Стратегічне географічне положення країни робить її головним вузлом для транзиту та розподілу нафти і газу з Росії в Західну Європу та інші балканські держави. Болгарія повністю самодостатня енергією та експортує величезні кількості природного газу. Однак вона майже не виробляє нафту і сильно залежить від імпорту сирої нафти. Більша частина енергії Болгарії виробляється з викопних палив, майже вдвічі більше від гідроенергетики або ядерної енергії.

Холдинг енергетичного сектору 
Для вдосконалення корпоративного управління та нагляду за енергетичним сектором 13 лютого 2008 року уряд Болгарії прийняв рішення про створення державної енергетичної холдингової компанії «Болгарський енергетичний холдинг», спадкоємця державної компанії Neft i Gas, заснованій у 1973 році. Компанія холдингу складається з дочірніх підприємств, що працюють в різних галузях енергетики: 
електроенергія: АЕС Козлодуй, ТЕС «Маріца-Схід 2», НЕК ЕАД та Оператор «Електроенергетичні системи»; 
природний газ: Булгаргаз та Булгартрансгаз; 
видобуток вугілля: Міні-Маріца-Ізток (шахти «Маріца Схід»).
Держава володіє 100-відсотковим пакетом акцій холдингової компанії.

Видобуток вугілля 

У країні є великі родовища вугілля, але це переважно лігніт. Запаси лігнітного вугілля оцінюються до 4,5 млрд. тонн, і вони знаходяться в вугільному басейні Маріца-Ізток (близько 70%), Софійському вугільному басейні та Ломському вугільному родовищі. Запаси бурого вугілля - 800 мільйонів тонн з основними родовищами поблизу шахт Перник, Бобов-Дол та Чорне море. Запаси антрациту становлять трохи більше 1,2 млрд. тонн, але понад 95% з них знаходяться в Добрудському вугільному басейні на глибині близько 1,5 км, і на цьому етапі не можна експлуатувати. У Північній Болгарії є кілька незначних родовищ нафти та газу.

Видобуток нафти та природного газу 
Вважається, що Болгарія має великі ресурси природного газу, але завдяки успішній кампанії проти гідророзриву, станом на 2014 рік, це не дозволяє розвідувати та використовувати цю можливість.

Виробництво електроенергії 
Виробництво електроенергії становило 38,07 млрд кВт • г у 2006 році.  Для порівняння, Румунія, чисельність населення майже втричі більша, ніж у Болгарії, в тому ж році виробила 51,7 млрд. КВт • г  . За виробництвом на душу населення країна займає четверте місце у Східній Європі.

Атомна енергетика 

У Болгарії є АЕС Козлодуй з шістьма реакторами, з яких лише два в режимі он-лайн (чотири реактори були виведені в режим автономної роботи в 2004 та 2007 роках), об'єднаною потужністю 3760 МВт і покриваючи 36% енергоспоживання країни.

Теплова потужність 

Теплові електростанції також мають велике значення, оскільки більша частина потужностей сконцентрована в комплексі Маріца-Ізток:
Мариця-звіт 2 - 1450 МВт
Варна - 1260 МВт
Мариця-звіт 3 - 870 МВт
Бобов Дол - 630 МВт
Русе Ізток - 600 МВт
Мариця-звіт 1 - 500 МВт

Існує проект на 1,4 мільярда євро на додаткові 670 МВт для останнього та 900 мільйонів євро на додаткові 600 МВт для «Маріца-Ізток 3».

Інші незначні ТЕС - це: Республіка в Пернику - 180 МВт, Софія -130 МВт, Софія Ізток -120 МВт, Пловдив -60 МВт, Плевен -40 МВт, Перник -30 МВт, Сливен -30 МВт та інші.

У листопаді 2014 року електростанція «Маріца-Ізток-2», що працює на бурому вугіллі, визнана Європейським агентством з навколишнього середовища промисловим об'єктом, який завдає найбільших витрат на здоров’я та навколишнє середовище в Болгарії та всьому Європейському Союзі.

Гідроенергетика 
Через обмежений гідропотенціал країни (за винятком Дунаю) важливість гідроенергетики не настільки велика. В даний час існує 17 гідроелектростанцій загальною потужністю 1 980 МВт, більшість з яких розташовані у південній та південно-західній гірській частині Болгарії. Найбільшими гідрокаскадами є: Белмекен-Сестрімо -700 МВт, Доспат-Вача -670 МВт, Баташки водноділів Пат -220 МВт. Важливими ГЕС на річці Арда є: Карджалі -106 МВт; Івайловград - 104 МВт та Студен Кладенець - 60 МВт. На їх модернізацію передбачено 65 мільйонів євро.

Три основні гідроелектростанції будуються: «Горна Арда» - 160 МВт; Середній Іскар - 93 МВт, 60 мільйонів євро; Цанков Камак - 90 МВт, 220 мільйонів євро.

Енергія вітру 
Масштабні перспективи розвитку вітроенергетики   спонукали будівництво численних вітроелектростанцій, що зробило Болгарію одним з найбільш швидко зростаючих виробників вітроенергетики у світі.  Однак країна додала дуже мало нових потужностей вітроенергетики з 2012 року, про що свідчать статистичні дані EWEA нижче.

Транзит енергії 
Через Болгарію проходить кілька основних транспортних шляхів. Трубопровід Бургас-Александруполі та трубопровід Бургас-Влоре - це нафтоперевезення через Болгарію, щоб обійти турецькі протоки при транспортуванні російської та каспійської нафти з Чорного до Середземного моря.  Однак від цих двох проектів було відмовлено через їх неясне економічне обґрунтування та громадську опозицію у громадах через морське узбережжя через загрозу туристичній галузі.

Болгарія є транзитною країною російського природного газу до Туреччини, Греції та Македонії.  Проектами транзиту природного газу через Болгарію є газопровід «Південний потік» та нафтопровід «Набукко». Трубопровід Південний потік, скасований станом на 2014 рік, транспортував би російську природу через Чорне море від російського узбережжя Берегояви до Бургас, звідки він продовжував би на північний захід до Центральної Європи та на південний захід до Греції та Італія.    Трубопровід Набукко транспортував би через Каспійський та Близький Схід: через Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину та Австрію до Центральної Європи.

Примітки

Посилання 

Промисловість Болгарії
Енергетика за країною
Енергетика Болгарії